Љано де Гвадалупе има више значења:

 Љано де Гвадалупе (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано де Гвадалупе (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику